Паранюш () — португальська власна назва.

Топоніми

Паранюш (Амареш) — парафія.
 Паранюш (Порту) — парафія.
 Паранюш-да-Бейра — парафія.